Коридон — многозначный термин, может означать:

Топоним США 
  — город в Айове.
  — городок в Индиане.
  (9 июля 1863).
 .
  — город в Кентукки.
  — тауншип в Пенсильвании.

Люди 
 Коридон, Шарль-Эдуар (род. 1973) — франко-мартиникский футболист.

  — имя пастухов в разных произведениях, в основном, древнегреческих.

Прочее 
  — сборник эссе Андре Жида, опубликованный в 1924 году.
 Голубянка коридон — вид бабочек.

См. также 
 
 
 Корридон, Мари